Иван Михайлович Гоголев (18 января 1930, Вилюйск — 22 ноября 1998, Покровск) — якутский писатель, поэт и драматург. Народный поэт Якутской АССР.

Биография 
Родился в семье учителя. В 1954 году окончил Литературный институт имени А. М. Горького в Москве. Работал редактором Якутского книжного издательства и преподавателем языка и литературы в средней школе.

Член КПСС с 1960 г.

Избирался депутатом Верховного Совета Якутской АССР.

Семья 
 Жена — Мария Алексеевна Черткова, агроном. 
 Дети: Елена, Анна.

Творчество 
Начал печататься с 1948 года. В 1952 году вышел первый сборник стихов «Ыңырар уоттар» (Зовущие огни). Член Союза писателей СССР с 1957 г. Признание читателя получили его прозаические произведения: роман-трилогия «Хара кыталык» (Чёрный стерх), «Иэйэхсити кэлэтии», повесть «Олорор мутуккун кэрдимэ».

Им написаны музыкальная сказка-пьеса «Долина стерхов», либретто для первой якутской оперетты «Хотугу сибэкки» (Цветок Севера). Популярны его драмы: «Ыам ыйын халлаана» (Майское небо), «Таас таба» (Каменный олень), «Наара суох», «Өлүөнэ сарсыардата» (Утро Лены), «Саллаат сүрэҕэ» (Сердце солдата) и др.

Произведения Гоголева переведены на русский язык и изданы в Москве.

Избранные сочинения 
 
  (якут. яз.)
 
 
 
 
 
 
  (якут. яз.)
  (якут. яз.)

Награды 
 Народный поэт Якутской АССР (1990)
 Заслуженный работник культуры Российской Федерации (1998)
 Заслуженный деятель искусств Якутской АССР
 Премия Якутского комсомола
 Литературные премии Союза Писателей России и Якутии
 орден «Знак Почёта» (17.01.1980)
 Медаль
 Почётный гражданин Вилюйского улуса

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Выпускники Литературного института имени А. М. Горького
Якутские писатели
Якутские поэты
Народные поэты Якутии
Члены КПСС
Члены Союза писателей СССР
Редакторы по алфавиту
Редакторы СССР
Депутаты Верховного Совета Якутской АССР
Почётные граждане Вилюйского улуса
Заслуженные деятели искусств Якутской АССР